Хейли Ирвин (; род. , Тандер-Бей, Онтарио, Канада) — канадская хоккеистка. Амплуа — нападающий. Двукратная олимпийская чемпионка (2010, 2014), чемпионка мира 2012 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира (2009, 2011, 2013, 2017).

Карьера 
Начала игровую карьеру в 2005 году. С 2007 года выступает за сборную Канады. В 2015 году получила тяжёлое сотрясение мозга, долгое время не выступала, пропустив среди прочих соревнований и чемпионаты мира в Швеции и Канаде. Вернулась в сборную в 2016 году.

С 2007 по 2012 год играла за университетскую команду «Миннесота Дулут». С 2014 года выступает за команду Канадской женской хоккейной лиги «Калгари Инферно».

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеистки Канады
Хоккейные нападающие
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой